Döhmann ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Döhmann (* 1956), deutscher Filmproduzent und Filmschaffender
 Indra Spiecker genannt Döhmann (* 1970), deutsche Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin